Gattendorf peut faire référence à :
 Gattendorf, une commune d'Autriche
 Gattendorf, une commune d'Allemagne